Широкий — посёлок (в 1957—2013 годах — посёлок городского типа) в Сусуманском городском округе Магаданской области России.

География 
Расположен на левобережье реки Бёрёлёх (басс. Колымы) в 33 км к северу от Сусумана, в 420 км к северо-западу от Магадана.

История 
С 2013 года Широкий — сельский населённый пункт.

До 2015 года был административным центром сельского поселения посёлок Широкий.

Население

Экономика 
Посёлок являлся основным станом одноимённого прииска. Прииск основали геологи-разведчики Берелёхского районного Геологоразведочного управления в 1951 году. Основное назначение — добыча золота.

В конце 1970-х годов посёлок Широкий являлся центральной базой Берелёхского ГОКа, образованного в 1977 году при реорганизации Сусуманского ГОКа. В Берелёхский ГОК вошли четыре прииска:
 «Мальдяк» (образован в 1937 году),
 «Широкий» (1951, на базе приисков «Ленковый»(1938) и «Скрытый» (1940)),
 «Ударник» (1938, на базе приисков «Заболоченный» и «Стахановец»),
 «Буркандья» (1959).

В 1960-е годы на прииске «Широкий» начали проводиться школы передового опыта, а ГОК неоднократно выходил победителем соцсоревнования. Всё это способствовало тому, что появились свои, местные Герои Социалистического Труда: А. А. Грозин, И. А. Кудым.

Источники 
 
 http://weather-in.ru/magadanskaja/46009

Примечания

Библиография 
 

 

Населённые пункты Сусуманского района
Бывшие посёлки городского типа Магаданской области